

Toy Story-franchise 
Toy Story (franchise), een mediafranchise geproduceerd door Pixar en Walt Disney Pictures
Toy Story (film), Pixar-film uit 1995.
Toy Story 2, Pixar-film uit 1999 en het vervolg op Toy Story.
Toy Story 3, Pixar-film uit 2010 en het vervolg op Toy Story 2.
Toy Story, cd uit 1995
Toy Story 2, cd uit 2000
Toy Story 1 & 2, cd uit 2001
Toy Story 2 (Original Soundtrack), cd uit 2009
Toy Story, Game Boy-spel uit 1996.
Toy Story 2, Game Boy Color-spel uit 1999.
Buzz Lightyear to the Rescue, spel uit 2000.
Toy Story Racer, spel voor de Game Boy Color & PlayStation uit 2001.
Toy Story Mania, Wii-spel uit 2009
Toy Story 3, spel voor Wii, Nintendo DS, Xbox 360, PlayStation 3 & PSP uit 2010
Toy Story Playland, themagebied in het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris
Toy Story Hotel, gethematiseerd hotel in Shanghai Disney Resort

Andere 
James May's Toy Stories, een Britse televisieserie